ruminacja – objaw gastroenterologiczny  
 ruminacja – objaw psychiatryczny